Miethke ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Miethke (1897–nach 1973), deutscher Schriftsteller
 Hugo Othmar Miethke (1834–1911), Gründer und Inhaber der Galerie Miethke in Wien
 
 Kurt Miethke (1903–ca. 1968), deutscher Schriftsteller und Dozent an der CVJM-Schule Kassel
 Otto Miethke (vor 1880–1938), Regisseur und Schauspieler
 Otto Maria Miethke(-Gutenegg) (1881–1922), österreichischer Maler, Graphiker, Illustrator und Lyriker
 Veronika Miethke, geborene von Ditfurth (* 1940), Autorin und Studiendirektorin, Ehefrau von Jürgen Miethke